

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawiwe 
 Średnia Wieś – część miasta Bielsko-Biała
 Średnia Wieś – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka 
 Średnia  Wieś – część wsi Polanka Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Polanka Wielka
 Średnia  Wieś – część wsi Tczów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów
 Średnia Wieś – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko

Zobacz też 
 Dolna Wieś, Górna Wieś, Mała Wieś, Wielka Wieś

Linki zewnętrzne